За́падно-Фри́зские острова () — цепь островов в Северном море, у побережья Нидерландов. Острова отделяют Северное море от залива Ваддензе, и являются составной частью Фризских островов, переходя в Восточно-Фризские острова у германского побережья Северного моря.

С запада на восток острова располагаются в следующем порядке: Тексел, Влиланд, Терсхеллинг, Амеланд, Схирмонниког и необитаемые острова — Роттюмерог, Роттюмерплат и Зёйдердёйнтьес.

Вместе три самых восточных острова называются Роттюм.

Тексел входит в провинцию Северная Голландия. Острова Влиланд, Терсхеллинг, Амеланд и Схирмонниког являются частью провинции Фрисландия. Малые острова Роттюмерог, Роттюмерплат, Симонсзанд и Зёйдердёйнтьес лежат в провинции Гронинген.

См. также 
 Фризские острова

Примечания 

 
Острова Нидерландов